GZA se poate referi la:

 Aeroportul Internațional Yasser Arafat, conform codului IATA
 GZA, artist american de muzică hip hop